Sandro Ruffini (1889-1954) –  attore e doppiatore italiano
 Alessandro Ruffini (1893-1917) – artigliere italiano